

Отборочный тур 
Звезда-Мариэлочка (Йошкар-Ола) — Торпедо (Ижевск) 0:2

Уфа (Уфа) — УПИ-ЯВА (Екатеринбург) 1:3

Радужка (Иваново) — СШОР № 27 «Сокол» (Москва) 1:4

Лиманская ДЮСШ (Астраханская область) — Зенит-Волга (Волгоград) 0:4

Турнирная сетка 

 Енисей победил в серии послематчевых пенальти (4-2)
 ЦСКА победил в дополнительное время (2-1)

Матчи

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира 
без учета мячей забитых в сериях послематчевых пенальти

Ссылки 
 РФС

Кубок России по футболу среди женщин
2016 год в женском футболе
Футбол в России в 2016 году